

Geografia 
Miseno (Bacoli) – frazione del comune di Bacoli, della città metropolitana di Napoli
Capo Miseno – punta estrema della penisola flegrea, nelle immediate vicinanze del porto di Miseno
Lago Miseno – lago del comune di Bacoli

Mitologia 
Miseno – trombettiere dell'esercito troiano

Navi 
Miseno – goletta della Regia Marina
Miseno – pirocorvetta della Real Marina del Regno delle Due Sicilie e della Regia Marina